Diòscor (antipapa), antipapa de Bonifaci II
 Diòscor (jurista), jurista romà d'Orient (s. VI)
 Diòscor (metge), metge grec (s. II)
 Diòscor d'Alexandria, patriarca d'Alexandria del 444 al 451
 Diòscor de Tral·les, metge grec oriünd de Lídia (s. VI)